Гулины — название нескольких населённых пунктов:
 Гулины — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Гулины — деревня в Котельничском районе Кировской области.